El término plaza de la Estrella puede hacer referencia a:
 la plaza Charles de Gaulle de París (Francia),
 la glorieta de la Estrella de Alicante (España),
 la plaza de la Estrella Negra de Acra (Ghana).